

Ringe  – ex comune della contea di Fyn

Ringe  – comune della Bassa Sassonia